Hallagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hallagölen (Backaryds socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (3,4 ha)
Hallagölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Hallagöl, sjö i Vaggeryds kommun, 
Hallagölen, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (4,8 ha)
Hallagölen, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (4 ha)

Se även
Hallgölen, sjö i Gislaveds kommun, 
Hallagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn